Seogang-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Seogang-dong, Yeosu, stadsdel i Yeosu, Södra Jeolla,  
 Seogang-dong, Seoul, stadsdel i Mapo-gu, Seoul,